Чемпионат Европы по биатлону 2008 года прошёл в чешском городке Нове-Место с 20 по 24 февраля 2008.

Результаты гонок чемпионата

Взрослые

Юниоры (до 21 года)

Таблица медалей

Общая

Среди взрослых

Среди юниоров

Источники 
 Оф. сайт IBU

Чемпионаты Европы по биатлону
2008 год в биатлоне
Февраль 2008 года
Спорт в Чехии в 2008 году
Международные соревнования по биатлону в Чехии
биатлон
Чемпионаты Европы в Чехии